Grzegorz Jankowski (zm. 1618) –  minister kalwiński
 Grzegorz Jankowski – polski dziennikarz, redaktor naczelny gazety Fakt
 Grzegorz Jankowski – ukraiński wojskowy
 Grzegorz Jankowski – polski prawnik i polityk
 Grzegorz Jankowski – reżyser filmowy i telewizyjny, scenarzysta